Kree steht für:
 Kree (Gemeinde Hüttschlag), Siedlung bei Hüttschlag, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Kree (Marvel), alte außerirdische Erobererrasse im Marvel-Universum

Kree ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Kree (* 1965), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Cree